Le tournoi de Buenos Aires se tient du 14 au 21 février. Il est l'évènement tennistique annuel le plus important en Argentine.

Faits marquants 
 David Nalbandian reprend la compétition après près de 10 mois d'absence. L'ancien  mondial était absent depuis mai 2009 en raison d'une opération de la hanche, qui l'avait contraint à renoncer aux trois derniers tournois du Grand Chelem en 2009, ainsi qu'à l'Open d'Australie 2010. Redescendu à la  mondiale, il passe deux tours avant de déclarer forfait pour son 1/4 de finale contre Albert Montañés.
 Juan Carlos Ferrero remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale contre David Ferrer. Il emporte son  ATP en simple.
 En double, Sebastián Prieto et Horacio Zeballos s'imposent en finale face à Simon Greul et Peter Luczak. Il s'agit du  en double pour Prieto et du premier pour Zeballos.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Articles connexes 
 Saison 2010 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Buenos Aires
ATP 2010
Sport en Argentine en 2010
Tennis en février 2010